Luther může znamenat:

příjmení
 Hans Luther (1879–1962), německý právník, finančník a politik období Výmarské republiky
 Igor Luther (1942–2020), slovenský kameraman
 Katharina Lutherová (1499–1552), německá řeholnice,
 Karl Theodor Robert Luther (1822–1900), německý astronom 
 Martin Luther (1483–1546), německý reformátor
 Miloslav Luther (* 1945), slovenský režisér

rodné jméno
 Luther Burbank  (1849–1926), americký botanik
 Luther Kent (* 1948), americký bluesový zpěvák 
 Martin Luther King (1929–1968), americký kazatel a černošský vůdce
 Luther Vandross (1951–2005), americký zpěvák

jiné
 Luther (seriál), britský seriál
 Zeke a Luther, americký televizní seriál z produkce televizní stanice Disney 
 Luther (kráter), kráter na Měsíci
 Luther & Heyer, zaniklá německá automobilka